Гюлих () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Гюлих, Мари (род. 1994) — немецкая баскетболистка.
 Гюлих, Пер Юхан (1786—1875) — шведский и финский архитектор.